een dorpje in Kameroen, zie Lloa (Kameroen)
 een dorpje in Pichincha (Ecuador), zie Lloa (Ecuador)
 een voormalig dialect in Taiwan, zie Lloa (dialect)